L'NBA Defensive Player of the Year Award è il premio assegnato al miglior difensore della lega.

Albo d'oro

Statistiche

Plurivincitori

Accoppiate con altri premi NBA
Gli unici giocatori ad essersi aggiudicati il titolo di miglior difensore e quello di MVP nello stesso anno sono Michael Jordan (stagione 1987-1988, nella quale fu anche il miglior realizzatore) , Hakeem Olajuwon (stagione 1993-1994, nella quale fu anche MVP delle finali) e Giannis Antetokounmpo (stagione 2019-2020)

Note

Collegamenti esterni 

Difensore